MilleMiglia est le nom du programme de fidélisation de la compagnie aérienne Alitalia, membre de Skyteam. Depuis la fusion avec Air One (), il permet également d'accumuler des points sur les vols opérés par Air One (en sont exclus les vols opérés par des partenaires d'Air One en partage de code - Air One conserve pour le moment son propre programme, Miles & More, commun avec Lufthansa).

Clubs

Il est possible, en acquérant suffisamment de miles qualifiants d'accéder à des clubs qui offrent des services qui facilitent le transport des membres :
 Ulisse Club, en accumulant  miles qualifiants en un an calendaire ;
 Freccia Alata Club, en en accumulant  ;
 Freccia Alata Plus Club, en en accumulant au moins .

Liens externes 
 Site officiel en français et en anglais

Compagnie aérienne ayant son siège en Italie
Fidélisation
Alitalia

en:Alitalia#MilleMiglia
it:Alitalia#Programma fedeltà